Dan Ito (Hokkaido, 3 november 1975) is een Japans voetballer.

Carrière

Externe link

Japans voetballer